Хосе Гарсиа:
 Гарсиа, Хосе (род. 1966) — французский актёр.
 Гарсия, Хосе (1926—2011) — уругвайский футболист.
 Гарсия, Хосе (род. 1946) — мексиканский легкоатлет.
 Гарсия, Хосе (род. 1984) — пуэрто-риканский футболист.
 Гарсия, Хосе (род. 1997) — испанский футболист.
 Гарсия, Хосе (род. 1998) — гондурасский футболист.
 Гарсия, Хосе (род. 2000) — гондурасский футболист, вратарь.
 
 Гарсиа, Хосе Амадо (род. 1977) — гватемальский бегун на длинные дистанции.
 Гарсиа, Хосе Маурисио Нунез (1767—1830) — бразильский композитор, священник.
 Гарсия, Хосе Карлос (род. 1993) — гватемальский футболист.
 
 Гарсия, Хосе Мигель (род. 1952) — испанский хоккеист.
 Гарсия, Хосе Роберто (род. 1980) — сальвадорский футболист.
 Гарсия, Хосе Энрике (род. 1967) — уругвайский футболист.
 Гарсиа Белаунде, Хосе (род. 1948) — перуанский дипломат.
 Гарсиа Вилла, Хосе (1908—1997) — филиппинский писатель, поэт, художник, критик.
 Гарсия Кальво, Хосе (род. 1975) — испанский футболист.
 Гарсиа Рамос, Хосе (1852—1912) — испанский художник.
 Гарсиа Роман, Хосе (род. 1945) — испанский композитор. См. также 
 Гарсия-Сернуда, Хосе (1888—1977) — испанский спортивный функционер и государственный деятель.
 Гарсия-Аранда, Хосе Мария (род. 1956) — испанский футбольный судья.
 Рос Гарсиа, Хосе (1920—2001) — испанский поэт, живший и работавший в Австралии.